Найдин — русская фамилия. Женская форма Найдина.

Известные носители 
 Найдин, Владимир Львович (1933 — 2010) — советский и российский врач-нейрореабилитолог.
 Найдин, Григорий Николаевич (1917 — 1977) — советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Найдин, Дмитрий Павлович (1919 — 2009) — советский и русский геолог, палеонтолог и стратиграф, профессор МГУ, Заслуженный деятель науки РФ.
 Найдин, Игорь Владимирович (род. 1969) — российский альтист и музыкальный педагог; заслуженный артист Российской Федерации.